Schlacht von N’Djamena kann die folgenden Bedeutungen haben:

 Schlacht von N’Djamena (1979) – auch Erste Schlacht von N’Djamena im Libysch-Tschadischen Grenzkrieg
 Schlacht von N’Djamena (1980) – auch Zweite Schlacht von N’Djamena im Libysch-Tschadischen Grenzkrieg
 Schlacht von N’Djamena (2006)
 Schlacht von N’Djamena (2008)